Mayoría, y mayoritario puede referirse a:

En términos jurídicos:
Mayoría de edad

En términos electorales y políticos:
Mayoría absoluta
Mayoría simple
Mayoría suficiente
Mayoría cualificada
Regla de la mayoría
Ley de mayoría especial (Bélgica)
Voluntad de la mayoría
Tiranía de la mayoría
Sistema electoral mayoritario
Escrutinio uninominal mayoritario
Escrutinio mayoritario plurinominal

Conceptos políticos:
Mayoría natural, en España (Manuel Fraga)
Mayoría moral, en Estados Unidos (neoconservadurismo, telepredicador) o en Francia (Nueva Derecha)
Mayoría silenciosa

Nombre de partidos políticos o coaliciones:
Nueva Mayoría (Perú)
Nueva Mayoría para Chile

En electrónica:
Portador mayoritario

Obras artísticas:
La mayoría silenciada, película argentina de 1986
La nueva mayoría, álbum musical

Enlaces externos